Zunftgesellschaft steht für folgende Berner Zünfte
 Zunftgesellschaft zum Affen
 Zunftgesellschaft zu Schmieden
 Zunftgesellschaft zu Metzgern